Муле́н-Анжильбе́р, Мулен-Анжільбер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 105 км на захід від Діжона, 50 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 689 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1347,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мулен-Анжильбер на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Мулен-Анжильбер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр